Ochrocephala es un género subarbustivo de la familia Asteraceae.

Descripción 
Se trata de un arbusto de 2 hasta 4 m de altura con las hojas ovaladas a elípticas de hasta 18 por 8 cm algo vellosas. Los capítulos son grandes (4,5 por 4 cm); sus brácteas involucrales externas y medias tienen unos anchos apéndices escariosos de color blancuzco, enteros o laciniados mientras los más internos son acuminados. Los flósculos periféricos son estériles y los centrales, que tienen el tubo de la corola muy corto, son hermafroditos. Las cipselas son oblongas, acostilladas y con un vilano doble, de pelos cerdosos, los interiores más grandes.

Distribución y hábitat 
La única especie conocida se distribuye por África central y oriental (Uganda, Etiopía, Congo, Sudán) y, curiosamente, India. Crece en praderas de media altitud y en matorrales en borde de bosques.

Taxonomía 
Ochrocephala fue creado y descrito por Manfred Dittrich para una especie atribuida al género Centaurea por William Raymond Philipson (Centaurea imatongensis, publicada enJournal of Botany, British and Foreign. London, vol 77, p. 232, 1939. La descripción de dicho género nuevo fue publicada en Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie, Leipzig, vol. 103(4), p. 477, 1983. Los posteriores estudios citológicos confirmaron que era un género aparte en «Grupo Rhaponticum».
Etimología
Ochrocephala: neologismo construido con los vocablos de origen griego ωχρα, latín ochra, de color amarillento, ocre, y χεφαλαίον, cĕphǎlaeum, -i en latín, cabeza; o sea, 'cabeza amarilla, ocre', probablemente por el color de los capítulos.

Referencias 

Centaureinae